Змагання з легкої атлетики в стрибках з жердиною серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 відбуваються 16 і 19 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Кваліфікація 
У фінал виходять спортсменки, що виконали кваліфікаційний норматив 4.60 м (Q), або принаймні 12 найкращих стрибунок (q).

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Жінки
Жінки